Lemetinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lemetinsaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Lemetinsaari (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 
 Lemetinsaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar